Lemont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lemont (Illinois)
Lemont (Pennsylvania)